МЛБ в сезоне 1984 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Детройт Тайгерс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Сан-Диего Падрес — Чикаго Кабс 3-2

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Детройт Тайгерс — Канзас-Сити Роялс 3-0

Мировая серия 
 Мировая серия 1984: Детройт Тайгерс — Сан-Диего Падрес 4-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1984 год в бейсболе